В одиночному розряді тенісного турніру Family Circle Cup 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Дженніфер Капріаті 6-2, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Аранча Санчес Вікаріо (3-тє коло)
 Регіна Райхртова (чвертьфінал)
 Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
 Катарина Малеєва (чвертьфінал)
 Дженніфер Капріаті (півфінал)
 Лаура Гільдемейстер (3-тє коло)
 Гелен Келесі (чвертьфінал)

 Сандра Чеккіні (1-ше коло)
 Гретхен Магерс (3-тє коло)
 Лейла Месхі (3-тє коло)
 Ізабель Куето (3-тє коло)
 Сьюзен Слоун-Лунді (1-ше коло)
 Беттіна Фулько (1-ше коло)
 Лінда Феррандо (3-тє коло)
 Каті Каверзасіо (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Charleston Open